Berthold est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Berthold est un prénom masculin fêté le .

Berthold est aussi un patronyme.

Saints chrétiens 
 Saint Berthold  († 1195), originaire du Limousin, au retour de Croisade se fit ermite au Mont-Carmel en Terre sainte ; fêté le 29 mars.  
 Berthold de Scheide († 1214), bienheureux, originaire de la région de Lübeck, appartenait à l'Ordre des Prémontrés, fonda l'abbaye de Vrundeberg en Westphalie ; fêté le 13 juillet.
 Berthold de Rachez (°1090 - †1142), bienheureux, né sur la rive nord du lac de Constance, en Allemagne, veuf à 30 ans, entra chez les bénédictins de la Forêt-Noire, plus tard fut abbé en Styrie et y fonda un hospice ; fêté le 27 juillet.

Personnalités portant ce patronyme 
Le patronyme Berthold est porté par plusieurs personnalités dont, par ordre alphabétique :

 Arnold Adolph Berthold (°1803 - †1861), anatomiste et naturaliste allemand.
 Avgust Berthold (1880-1919), photographe slovène.
 Frederic Berthold (1991-), skieur alpin autrichien.
 Gerhard Berthold (1891-1942), Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Gottfried Dietrich Wilhelm Berthold (°1854 - †1937), botaniste allemand.
 Hermann Berthold (1831-1904), entrepreneur et imprimeur allemand. 
 Rudolf Berthold (1891-1920), As de l'aviation allemand de la Première Guerre mondiale.
 Hermine Berthold (1896-1990), femme politique allemande
 Thomas Berthold (1964- ), footballeur allemand.
 Will Berthold (1924-2000), écrivain et scénariste allemand.

Seigneurs du Moyen Âge
Le prénom Berthold est porté par :

 des membres de la famille des seigneurs de Zähringen (Fribourg en Brisgau, Berne, Burgdorf, Fribourg en Suisse) - noter que Burgdorf en français s'appelle Berthoud
 des membres de la famille des Ahalolfinges, en particulier, Berthold cofondateur de l'abbaye de la Reichenau en 724 (lac de Constance) avec le duc alaman Hnabi

Toponymes 
 Berthold, ville du Dakota du Nord, aux États-Unis

Entreprise
Berthold SA, une entreprise de BTP créée en 1949.

Références 

Homonymie de patronyme